Ко́мпас Адриа́нова — российский и советский штатный военный наручный компас, конструкция которого была создана русским картографом В. Н. Адриановым в 1907 году. Наряду с артиллерийским компасом АК он считался самым распространённым навигационным инструментом в Вооружённых силах СССР. В конструкции в большинстве случаев содержатся радиоактивные вещества, хотя при отсутствии повреждений компас опасности не представляет.

Конструкция 
Кольцевой лимб компаса Адрианова имеет шкалу в градусах и тысячных с ценой деления лимба, равной 3° или 50 тысячным. Значения градусных делений возрастают по ходу часовой стрелки, а тысячных — против. Стеклянная вращающаяся крышка компаса может быть использована как визирное приспособление для отсчёта углов или визирования в любом направлении. Для отсчётов по шкале лимба на внутренней стенке крышки напротив прорези и мушки предусмотрены указательные маркеры. В целях упрощения манипуляций с компасом в тёмное время суток эти указатели, как и северный конец магнитной стрелки, покрыты светонакопителем (более поздние экземпляры, нерадиоактивны) или светомасой постоянного действия (более ранние экземпляры, которых большинство), состоящей из активированного атомами меди сульфида цинка и побочных продуктов химической очистки природного урана (преимущественно радиоактивный изотоп 226Ra). Так как радий-226 при альфа-распаде даёт гамма-излучение с энергией 186,2 кэВ, ионизирующее излучение может регистрироваться бытовыми индикаторами радиоактивности на основе счётчиков Гейгера СБМ-20, но не представляет опасности для здоровья в случае, если компас не повреждён. Определить радиоактивность без дозиметра можно следующим образом: засветить компас фонариком и оставить его на длительное время без доступа света. В случае нерадиоактивного светонакопителя компас перестанет светиться через 2,5—3 часа. Менее достоверно будет определить по цвету светосостава. Если он зелёный или белый — скорее всего не радиоактивен, если же коричневый, оранжевый или горчичный — радиоактивен. Ни в коем случае нельзя разбирать радиоактивный компас — можно загрязнить помещение радиоактивной пылью, и она же может попасть в лёгкие, хотя удельная активность светомассы довольно низкая по сравнению с большинством приборов. Для фиксации магнитной стрелки в нерабочем положении компас снабжён арретиром, который прижимает её к стеклу крышки корпуса.

Примечания

Ссылки 
 
 

Индивидуальное снаряжение и обмундирование советских и российских военнослужащих
Компасы